Nyschnje (ukrainisch ; russische Entsprechung /Nischneje) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Luhansk, Rajon Popasna, siehe Nyschnje

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Deraschnja, siehe Nyschnje (Deraschnja)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Sambir, siehe Nyschnje (Sambir)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Sambir, siehe Nyschnje (Sambir, Borynja), Siedlungsgemeinde Borynja